Dariusz Świerczewski – cestista polacco
 Karol Świerczewski – generale e politico polacco
 Piotr Świerczewski – ex calciatore polacco